Copahue puede referirse a:
Geografía
 Volcán Copahue, Argentina - Chile;
 Copahue, localidad de la Provincia del Neuquén, Argentina;
 Termas de Copahue, sitio de aguas termales de la Provincia del Neuquén, Argentina;
 Caviahue-Copahue, municipio de la Provincia del Neuquén, Argentina.
Actividad volcánica
 Erupción del Copahue de 2012.
 Erupción del Copahue de 2013.